Calero ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Calero (1931–2012), nicaraguanischer Paramilitäranführer
 Carlos Calero Rodrigues (1919–2011), brasilianischer Diplomat
 Fernando Calero (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Inés María Calero (* 1969), venezolanische Schönheitskönigin
 Miguel Calero (1971–2012), kolumbianischer Fußballspieler
 Patricio Calero (* 1977), ecuadorianischer Boxer
 Rafael Calero (* 1976), andorranischer Fußballspieler
 Ricardo Carballo Calero (1910–1990), spanischer Philologe, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Róger Calero (* 1969), nicaraguanisch-US-amerikanischer Journalist und Politiker
 Victor Calero (* 1966), deutsch-spanischer Schauspieler

Geografisches:
 Isla Calero, Karibikinsel

Siehe auch:
 Callero